Heavy rock pode se referir três gêneros musicais:

 Heavy metal
 Hard rock
 Acid rock
Desambiguação